Språkrådet kan ha flera betydelser
Språkrådet (Sverige) – Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik
Språkrådet (Norge) – norska statens rådgivande organ i frågor som rör norska och dess två former nynorsk och bokmål

Se även 
 Institutet för de inhemska språken – ett forskningsinstitut som ansvarar för språkvården i Finland